Дифференциа́л (от  «разность, различие») — линейная часть приращения функции.

Обозначения 
Обычно дифференциал функции  обозначается .
Некоторые авторы предпочитают обозначать  шрифтом прямого начертания, желая подчеркнуть, что дифференциал является оператором.

Дифференциал в точке  обозначается , а иногда  или ,
а также , если значение  ясно из контекста.

Соответственно, значение дифференциала в точке  от 
может обозначаться как , а иногда  или ,
а также , если значение  ясно из контекста.

Использование знака дифференциала 
 Знак дифференциала используется в выражении для интеграла . При этом иногда (и не вполне корректно) дифференциал  вводится как часть определения интеграла.
 Также знак дифференциала используется в обозначении Лейбница для производной . Это обозначение мотивировано тем, что для дифференциалов функции  и тождественной функции  верно соотношение:

Определения

Для функций 
Дифференциал функции  в точке  может быть определён как линейная функция
 
где  обозначает производную  в точке , а  — приращение аргумента при переходе от  к .

Таким образом  есть функция двух аргументов .

Дифференциал может быть определён напрямую, то есть, без привлечения определения производной, как функция , линейно зависящая от , и для которой верно следующее соотношение

Для отображений 
Дифференциалом отображения  в точке  называют линейное отображение  такое, что выполняется условие

Связанные определения 
 Отображение  называется дифференцируемым в точке , если определён дифференциал .

Свойства 
 Матрица линейного оператора  равна матрице Якоби; её элементами являются частные производные .
 Отметим, что матрица Якоби может быть определена в точке, где дифференциал не определён.
 Дифференциал функции  связан с её градиентом  следующим определяющим соотношением

История 
Термин «дифференциал» введён Лейбницем.
Изначально  применялось для обозначения «бесконечно малой» — величины, которая меньше всякой конечной величины и всё же не равна нулю.
Подобный взгляд оказался неудобным в большинстве разделов математики, за исключением нестандартного анализа.

Вариации и обобщения 
Понятие дифференциала содержит в себе больше, чем просто дифференциал функции или отображения.
Его можно обобщать, получая различные важные объекты в функциональном анализе, дифференциальной геометрии, теории меры, нестандартном анализе, алгебраической геометрии и так далее.

 Дифференциал (дифференциальная геометрия)
 Дифференциалы высших порядков
 Дифференциал Ито
 Внешний дифференциал
 Производная Пеано
 Производная Фреше
 Вариация функционала

Литература 
 Г. М. Фихтенгольц «Курс дифференциального и интегрального исчисления»